Фрюденлунд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фрюденлунн, Кнут (1927—1987) — норвежский государственный деятель, министр иностранных дел Норвегии (1973—1981 и 1986—1987).
 Фрюденлунн, Олаф (1862—1947) — норвежский стрелок, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900 года и призёр чемпионатов мира.
 Фрюденлунн, Рихард (1891—1981) — норвежский борец.